Dämsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Dämsjön, Småland, sjö i Kalmar kommun, 
Dämsjön, Västergötland, sjö i Lerums kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn